Quintana del Pidio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintana del Pidio (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Quintana del Pidio (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar